Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom dOcéan, parmi lesquels :
 , un navire de ligne de  lancé en 1756 ;
 , un navire de ligne de  de la classe Commerce de Marseille lancé en 1790 ;
 l', une frégate cuirassée, navire de tête de sa classe, lancée en 1859 ;
 le cuirassé  a été brièvement renommé Océan en 1936 ;
 le croiseur  a été brièvement renommé Océan en 1963.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française